AHRR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 701 амінокислот, а молекулярна маса — 76 265.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Транскрипційні фактори